A 2018. évi téli olimpiai játékokon a gyorskorcsolya női 1000 méteres versenyszámát február 14-én rendezték. Az aranyérmet a holland Jorien ter Mors nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új olimpiai rekord született:

Végeredmény 
A verseny helyi idő szerint 19:00-kor, magyar idő szerint 11:00-kor kezdődött. Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

A rövidítések jelentése a következő:
OR: olimpiai rekord

Források 

N01000